Pankey steht für:

 Pankey (Arkansas), ein Ort im Pulaski County (Arkansas) im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas

Pankey ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin F. Pankey (1861–1929), US-amerikanischer Politiker